Колупаевы — фамилия, встречается среди семей русского (славянского), а также татарского (тюркского) и угро-финского происхождения, созвучные и родственные фамилии — Колупай, Колупа, Колупалин, Кулупаев.

Этимология 
Образована от прозвища предка по мужской линии. В большинстве случаев происходит от глагола Колупать. В южно―рязанском диалекте: ковырять, крошить, колупок — ковырок, однократное действие колупнувшего и частица чего-либо, в один раз отделенная. В пемском диалекте: колупа — содранная и засохшая древесная кора. Ковырять, отдирать. Колупать — лупать — ударять с особым умением и силой, в горном деле значит отбивать от скалы куски породы. В русских говорах встречается также такое объяснение: колупай — нерасторопный, медлительный, копун, «колупаться».

Среди носителей фамилии татарского и фино-угорского происхождения — потомки национальной знати, перешедшей на службу Русскому государю в XV — XVI веках. Фамилия встречается среди жителей Мордовии, Удмуртии, Татарстана, на Урале и в Сибири.

Исторические примеры упоминания 
 1468 год — на русскую службу перешел казанский богатырь Колупаа (Колыбай).
 1495 год — Колупай, холоп Курского погоста
 1528 год — Колупай Михайлов сын Приклонский
 1539 год — Колупай Ветковицкий, земец в Ретенском погосте
 1539 год — Федко Колупай, крестьянин Богородицкого погоста
 1547 год — Михайло Колупаев, землевладелец
 1567 год — Колупаев N Семенович, улан, ястребник, помещик в Рузском уезде.
 1572 год — Андрей Михайлов Колупаев, пристав, Москва
 1578 год — Варфоломей Колупалин, стольник города Белз
 1582 год — Светозар Колупай, стольник из города Путивля
 1618 год — Федор Колупаев, сын-боярский, помещик Волхова
 1678 год — Ивашко Колупаев, тобольский служилый человек

Известные носители 
 Колупаевы — дворянский род.
 Колупаев, Валерий Иванович (род. 1946) — советский и российский деятель спецслужб.
 Колупаев, Виктор Дмитриевич (1936—2001) — советский писатель-фантаст.
 Колупаев, Владимир Евгеньевич (род. 1964) — российский религиозный деятель и историк. 
 Колупаев, Дмитрий Антонович (1883—1954) — русский и советский художник, в 1906—1913 года работал театральным художником в МХТ, с 1920-х гг. до середины 1930-х гг. работал как художник кино.
   (род. 1990) — немецкий пловец, член олимпийской сборной Германии.
 Колупаев, Захар Иванович (? — после 1917) — русский купец 2-й гильдии, почётный гражданин Ижевска.
 Колупаев, Илларион Емельянович (1901—1979) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Кировоградского обкома КП(б)У.
 Колупаев, Кирилл Иванович (1919—1992) — советский алтайский деятель сельского хозяйства, Заслуженный агроном РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Колупаев, Николай Владимирович (род. 1954) — народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, с 1989 г. работает в Студии военных художников им. М. Б. Грекова, с 1993 года доцент кафедры рисунка Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова.

Примечания

Ссылки 
 Колупаев: Центр генеалогических исследований